Trierarca () era o título dos oficiais que comandavam uma trirreme (triēres) na Grécia Clássica. Em algumas cidades, como Atenas, o trierarca era um cidadão que era obrigado a pagar a manutenção e armamento do navio, o que implicava ser pessoas de largas posses, pois as despesas podiam ascender a um talento por ano. No final do , devido aos elevados custos, era comum em Atenas um navio ter, não um, mas vários trierarcas, que partilhavam entre si as despesas do navio.

O posto de trierarca estava associado ao conceito de trierarquia , que basicamente consistia na convocação dum cidadão para tomar a seu cargo o comando e todas as depesas duma trirreme, incluindo a sua tripulação, tendo-o em condições de combater, durante um período de tempo pré-estabelecido, normalmente um ano. A trierarquia cujo funcionamento se conhece melhor é a de Atenas do , que possivelmente foi instituída pela lei naval de Temístocles de 

Trecho baseado no artigo .

Trecho baseado no artigo .

Atenas Antiga
Marinha
Patentes militares
Esparta
História militar da Grécia Antiga